Leeds Carnegie ist ein früherer Name folgender Sportvereine:

 Leeds Force, englischer Basketballverein
 Yorkshire Carnegie, englischer Rugbyverein